

Благовіщенська сільська рада — сільське поселення, Воскресенський район, Нижньогородська область
 Благовіщенська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область

Благовіщенська сільська рада — колишня сільська рада, Кам'янсько-Дніпровський район, Запорізька область